Jack Strong est un film polonais sorti en 2014 ;
  (1884–?), est un joueur de football australien ;
 Jack Strong, est le bassiste de The Acacia Strain ;
  (1930–2015) est un homme politique américain.

Voir aussi
 John Strong (homonymie)